

Stati Uniti
 Tolna – città della Contea di Nelson, Dakota del Nord

Ungheria
 Tolna – città situata nell'omonima contea
 Comitato di Tolna – antico comitato del Regno d'Ungheria
 Contea di Tolna - contea dell'Ungheria attuale